Музыка на воде (, HWV 348, 349, 350) — три оркестровые сюиты Георга Фридриха Генделя.

Создание и премьера 

Когда в точности была написана «Музыка на воде», неизвестно, сочинение относят к периоду с 1715 по 1717 годы.

По одной из версий, произведение было написано в 1715 году и должно было способствовать примирению композитора с английским королём Георгом I (бывшим ганноверским курфюрстом Георгом Людвигом), на службе у которого состоял Гендель. Свою службу Гендель нёс не слишком ревностно, позволял себе длительные отлучки, что и привело к недовольству короля.

Однако документы, указывающие на действительное исполнение произведения, относятся к 1717 году. 17 июля король принял участие в прогулке по Темзе, во время которой исполнялась «Музыка на воде». Возле королевской барки находилась барка с пятьюдесятью музыкантами, игравшими на разнообразных инструментах: трубах, валторнах, гобоях, фаготе, флейтах, скрипках, альтах и контрабасах. Король был настолько восхищён музыкой, что приказал повторить концерт дважды до ужина и один раз после него. Народ на берегах Темзы и в лодках на воде тоже принял участие в королевском веселье.

Музыка 

«Музыку на воде» составляют три сюиты. Точный порядок частей внутри сюит неизвестен; в конкретных аутентичных интерпретациях части разных сюит иногда (например, в исполнении барочного оркестра «Le Concert des Nations» Саваля) перемешиваются.
Вероятно, когда музыка звучала для короля, медленные, часто тихие части исполнялись, когда барки короля и оркестра находились рядом,
а громкие, оживлённые части — когда барки отплывали друг от друга.

Сюита фа мажор (HWV 348)
 (два гобоя, фагот, две валторны, струнные и бассо континуо)
 Overture: Largo. Allegro
 Adagio e staccato
 Allegro
 Menuet
 Air
 Menuet
 Bourrée
 Hornpipe
 Allegro

Сюита ре мажор (HWV 349)
 (два гобоя, фагот, две трубы, две валторны, струнные и бассо континуо)
 Allegro. Adagio.
 Alla Hornpipe (самая известная часть)
 Menuet
 Lento
 Bourrée

Сюита соль мажор (HWV 350)
 (блок- и обычные флейты, струнные и бассо континуо)
 Sarabande
 Rigaudon
 Menuet
 Gigue

В произведение входят около 20 пьес, главным образом танцевального характера. За торжественной увертюрой следуют разнообразные стилизованные танцевальные части: менуэты, бурре, хорнпайпы, ригодон, несколько медленных частей с обозначением «ария» и т. д.

Состав оркестра:
две флейты, два гобоя, фагот, две валторны, две трубы, две солирующие скрипки, струнные, чембало.

Характерная черта оркестровки — многочисленные соло духовых: флейты, гобоя, фагота, валторны.

Исполнение 
«Музыка на воде» — одно из наиболее популярных и часто исполняемых сочинений Генделя. Среди академических интерпретаций выделяются записи Берлинского филармонического оркестра под управлением Караяна (в оркестровке Гамильтона Харти) и «Academy of St Martin in the Fields» под управлением Мэрринера. Среди аутентистов известны записи «English Baroque Soloists» (Гардинер), «Le Concert des Nations» (Саваль), «English Concert» (Пиннок), «Linde-Consort» (Линде) и мн. др.

Произведения Георга Фридриха Генделя
Оркестровые сюиты